Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1967/1968 — 32-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Второй год подряд чемпионом стал клуб Дукла Йиглава.

Формат 
Формула чемпионата осталась без изменений: 10 команд играли 4-круговой турнир, по результатам которого определялись призёры. Как и в прошлом сезоне, чемпионом стала Дукла из Йиглавы, опередившая на 2 очка серебряного призёра ЗКЛ Брно. Бронзовые медали завоевала пражская Спарта. Упорная борьба в чемпионате между Дуклой и ЗКЛ перенеслась также на международный уровень: в финале Кубка европейских чемпионов встретились именно клубы из Йиглавы и Брно. ЗКЛ сумел завоевать трофей в 3-й раз подряд: в Брно игра закончилась со счётом 3:0 в пользу ЗКЛ, в Йиглаве была зафиксирована ничья 3:3.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры 

Шайбы

1. Ян Гавел (Спарта) — 39 шайб

2. Вацлав Недомански (Слован) — 34

3. Ян Клапач (Дукла) — 29

4. Йозеф Виммер (Кладно) — 27

5. Ярослав Холик (Дукла) — 25

6. Ян Сухи (Дукла) — 24

7. Франтишек Шевчик (ЗКЛ) — 23

8. Йозеф Черны (ЗКЛ) и Йозеф Цвах (Спарта) — по 22

10. Ян Хрбаты (Дукла) — 21

Гол+пас

1. Ян Гавел (Спарта) — 54 очка (39 шайб + 15 передач)

Состав чемпиона 
Вратари

Йозеф Говора, Радомир Данек

Защитники

Ян Сухи, Ладислав Шмид, Владимир Беднарж, Иржи Нойбауэр, Карел Трахта, Иржи Вокач

Нападающие

Ярослав Холик, Иржи Холик, Ян Клапач, Ян Хрбаты, Иржи Кохта, Йозеф Аугуста, Франтишек Ворличек, Ян Балун, Петр Врабец, Иржи Никл, Вацлав Маржик, Мирослав Клапач, Вацлав Стржилка, Милан Лано

Тренер — Ярослав Питнер и Станислав Невеселы

Переходный турнир 

В переходном турнире приняли участие 4 лучшие команды 2-й лиги, в элитную лигу вышел победитель турнира.

Ссылки 
 Сезон 1967/68 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1967 году
Спорт в Чехословакии в 1968 году
1967 год в хоккее
1968 год в хоккее